Die Fever-Tree Championships 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Juni 2018 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle die Gerry Weber Open gespielt, die genau wie die Fever-Tree Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger waren im Einzel Feliciano López sowie im Doppel Jamie Murray und Bruno Soares.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.983.595 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.116.915 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 16. und 17. Juni 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Im Doppel kam ein Lucky-Loser-Paar hinzu.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 11 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 95 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham